Equijubus normani (lat. “crin de caballo de David B. Norman”) es la única especie conocida del género extinto  Equijubus    de dinosaurio ornitópodo iguanodóntido que vivió a mediados del período Cretácico en el Albiense, hace aproximadamente entre 100 millones de años en lo que es hoy Asia.

Descripción
Equijubus es un género bastante grande. Gregory S. Paul estimó el largo del cuerpo en 2010 en 7 metros y el peso en 2,5 toneladas. El cráneo, de unos 65 centímetros de largo, tiene una forma algo rectangular. Está en la parte superior bastante plano y solo por encima de las fosas nasales, el hocico estrecho y lateralmente redondeado se dobla abruptamente hacia abajo. La cuenca ocular carece del sombreado típico de un hueso de ceja que la mayoría de los familiares tienen. Los dientes en la mandíbula inferior no tienen un reborde principal en el interior, una característica básica. En 2017 se informó que se podían encontrar rastros de gramíneas tempranas en los dientes del holotipo.

En 2007, Paul dio un resumen de las características distintivas. El hocico tiene aproximadamente la misma longitud que el cráneo detrás del borde frontal de la cuenca del ojo. La parte frontal de la mandíbula inferior, en el proceso coronoideo, es menos de cuatro veces más larga que la altura mínima de la mandíbula inferior. La praemaxilar destaca muy por debajo del nivel de las filas de dientes. La rama posterior de la praemaxilar es baja. El punto más alto de la praemaxilar está situado en la parte delantera. La fosa antorbital es pequeña. El hueso lagrimal es largo y no toca el hueso nasal. Su rama anterior se encuentra entre el maxilar y la praemaxilla; la parte inferior está a la altura de la parte superior del maxilar. El buey palpebaleesta ausente La ventana inferior para dormir es grande. La rama anterior del pómulo es larga y delgada y se corta al final con una rama apuntando hacia arriba en el hueso lagrimal. La rama posterior del pómulo es larga. El cuadradoyugal es alto. El cuadrado es alto con un eje casi recto y una abertura lateral baja y una cresta elevada bastante plana en la parte superior trasera. El maxilar tiene veintitrés posiciones de dientes. Hay una separación clara, de unos seis centímetros, entre la fila superior de dientes y el pico superior. Los dientes están apretados en la batería dental; una segunda generación de soportes de reemplazo está actualmente presente. Las vértebras anteriores tienen cuerpos vertebrales más cortos. Hay seis vértebras sacras fusionadas. La hoja del ilion es alta.

Descubrimiento e investigación
You Hailu informó en 2002 en una disertación el hallazgo en el verano de 2000 por una expedición estadounidense-china de un euornitópodo en el desierto de Gobi de la provincia de Gansu en la región de Mazongshan.  La especie tipo Equijubus normani, fue descrito por You, Luo, Shubin, Witmer, Tang, y Tang en 2003 como un primitivo  hadrosaurio. Sin embargo es considerado un iguanodóntido ya que su perfil es el de un Triángulo isósceles y solo tenía 23 dientes. Los descubridores lo consideraron uno de los más antiguos dinosaurios pico de pato, y sugieren que este grupo se habría originado en Asia. El espécimen tipo, IVPP V12534, consiste de un cráneo  completo junto con la mandíbula inferior, y material postcraneal incompleto que incluyen 9 vértebras del cuello 16 de la espalda y  6 sacras. Fueron encontrados en sedimentos fluvio-lacustre de la unidad Middle Grey del  Grupo Xinminbao, en los bajíos de Gonpoquan, Mazong Shan, Provincia de Gansu, China, se encontró en las capas de la formación de Unidad Gris Medio del Grupo Xinminpu, en el Bajio Gonpoquan, que data de Barremiense al Aptiense. 

La etimología del nombre genérico  proviene de región de Mazong Shan, que significa “crin de caballo” en chino, en el área de la Provincia de Gansu. El epíteto de la especie, "normani", es en honor al paleontólogo inglés David B. Norman.

Clasificación
Los descriptores llevaron a cabo un cladograma del análisis filogenético con el resultado de que Equijubus era el miembro más básico conocido de la Hadrosauroidea, un grupo que sería el grupo hermano de un Iguanodontidae monofilético. Sin embargo, los análisis posteriores a menudo tuvieron un resultado diferente donde Equijubus es un hadrosauroide, pero proviene de una larga serie de ramas a partir de Iguanodon.

FIlogenia

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Equijubus dentro de Iguanodontia en The Thescelosaurus
 Equijubus en Dinodata (en inglés, se requiere registrase en forma gratuita)
 Ficha e imagen de teiopitalia en Dinosaurier-Web (en alemán)]

Iguanodontia
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia